La Union ili La Unión (špa. unija, zajednica) može biti: 

La Unión (Buenos Aires, Argentina)
La Unión (Salta, Argentina)
La Unión (Čile)
La Unión (grad u Salvadoru)
La Unión (departman), u Salvadoru
La Union, Novi Meksiko
La Unión (glazbeni sastav), španjolski pop-rock sastav

Vidi
Unión
Union